Publi Luci Murena (pretor) (s. II - I aC), pretor romà
 Publi Luci Murena el Jove, erudit romà